Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 1500 metrov, tekma je potekala 20. februarja 2010.

Rezultati 

moški 1500